Марджорі Бултон (англ. Marjorie Boulton; 7 травня 1924, Теддингтон) — есперантський поет, прозаїк і драматург, есперантолог.
 Boulton Paul Aircraft — британська компанія.

Див. також
 Болтон (значення)